Covers – album degli Show of Hands del 2000
 Covers – album dei Placebo del 2007
 Covers – album di James Taylor del 2008
 Covers – album dei Deftones del 2011
 Covers – album di Beni del 2012
 Covers – EP degli Enter Shikari del 2015
 Covers – EP di James Blake del 2020
 Covers – album di Cat Power del 2022

Pagine correlate 
Cover (disambigua)